Neurochaetidae é uma família pertencente à ordem Diptera.

Géneros:

 Antoclusia Hennig, 1965
 Neurochaeta McAlpine, 1978
 Neurocytta McAlpine, 1988
 Neurotexis McAlpine, 1988
 Nothoasteia Malloch, 1936

Moscas